Iljinskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Iljinskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar

Dörfer:
 Iljinskaja (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Iljinskaja (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Iljinskaja (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Iljinskaja (Wologda, Tarnogski), in der Oblast Wologda, Tarnogski rajon
 Iljinskaja (Wologda, Welikoustjugski), in der Oblast Wologda, Welikoustjugski rajon

Siehe auch:
 Iljinski (Begriffsklärungsseite)
 Iljinskoje (Begriffsklärungsseite)